Bitam peut désigner :
 Bitam, une commune de la wilaya de Batna en Algérie ;
 Bitam, une ville du Gabon ;
 Bitam, un village du Cameroun dans la commune de Nanga-Eboko.

Homonymie de toponyme